Geislingen oder Geißlingen ist der Name folgender Orte:

Städte:
 Geislingen an der Steige, Stadt im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Geislingen (Zollernalbkreis), Stadt und ehemaliges Dorf im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Ortsteile:
 Geislingen am Kocher, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Geislingen (Unterschneidheim), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Geislingen-Altenstadt, Stadtteil von Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Geißlingen (Klettgau), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Geißlingen (Oberickelsheim), Gemeindeteil und Kirchdorf von Oberickelsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Historisch:
 Geislingen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Gisiel (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Geisingen, Stadt im Landkreis Tuttlingen
 Geisling
 Geislinger Steige, Handelsweg
 Kastell Geislingen/Häsenbühl, römisches Grenzkastell